La danseuse steht für:
 Die Ballerina, französischer Film von Kendo aus dem Jahr 2013 (Originaltitel) 
 Die Tänzerin (2016), französischer Film von Stéphanie Di Giusto aus dem Jahr 2016 (Originaltitel)